

Patronymie
 Nikolaï Valouïev (1973- ) est un boxeur russe.
 Piotr Valouïev (1815-1890) est un écrivain et homme politique russe.

Patronyme russe